Нижний Бурлук — названия населённых пунктов:

Казахстан 
 Нижний Бурлук — село в Айртаусском районе Северо-Казахстанской области.

Украина 
 Нижний Бурлук — село в Шевченковском районе Харьковской области.